São Bento do Sapucaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bento do Sapucaí (ort), São Paulo, 
 São Bento do Sapucaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar